Cobble Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cobble Knob (Cattaraugus County, New York)	
 Cobble Knob (Steuben County, New York)	

Siehe auch:
 Cobblers Knob